Београд (тврђава) се такође може односити и на:
 Београдска тврђава
 Акерманска тврђава
 Ердељски Београд
 Албански Београд

Види још 
 Via Militaris
 Београдска гора
 Велика (тврђава)